Sankt Ulrich oder Heiliger Ulrich (lateinisch Sanctus Ulricus bzw. Beatus Odalricus) steht für:
 Ulrich von Augsburg (890–973), Bischof von Augsburg (4. Juli)
 Ulrich von Zell (um 1029–1093), Benediktiner, Klostergründer (10. Juli)

Sankt Ulrich bzw. St. Ulrich heißen folgende geographische Objekte:
 Gemeinden
 Sankt Ulrich im Schwarzwald, ehemalige Gemeinde in Baden-Württemberg
 St. Ulrich bei Steyr, Gemeinde im Traunviertel, Oberösterreich
 St. Ulrich im Mühlkreis Gemeinde im Mühlviertel, Oberösterreich
 Sankt Ulrich am Waasen, Gemeinde in der Steiermark
 St. Ulrich am Pillersee, Gemeinde in Tirol
 Saint-Ulrich, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 St. Ulrich in Gröden, Gemeinde in Südtirol, Italien 

 Gemeindeteile
 Sankt Ulrich (Dinkelsbühl), Ortsteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sankt Ulrich (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sankt Ulrich (Mücheln), Ortsteil der Stadt Mücheln im Saalekreis, Sachsen-Anhalt

 St. Ulrich (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil von Feldkirchen in Kärnten
 St. Ulrich (Gemeinde Maria Rain), Ortschaft von Maria Rain, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 St. Ulrich (Gemeinde Sankt Andrä), Ortsteil von Sankt Andrä, Kärnten
 St. Ulrich (Villach), Stadtteil von Villach, Kärnten
 St. Ulrich (Gemeinde Neusiedl), Katastralgemeinde von Neusiedl an der Zaya, Niederösterreich
 Sankt Ulrich (Altheim), Ortsteil der Stadt Altheim, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Sankt Ulrich (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Sankt Ulrich (Gemeinde Senftenbach), Ortschaft von Senftenbach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Sankt Ulrich (Wien), Stadtteil von Wien

 St. Ulrich im ehemaligen Gerichtsbezirk Windischfeistritz (Bistrica Slovenska), Slowenien

 Baulichkeiten
 zahlreiche Kirchen und Klöster, siehe Ulrichskirche
 Schloss St. Ulrich – mehrere Schlösser

Siehe auch:
 Ulrich (Name)